Села:
 Клинове — Донецька область, Бахмутський район
 Клинове — Донецька область, Костянтинівський район
 Клинове — Кіровоградська область, Голованівський район
 Клинове — Хмельницька область, Городоцький район
 Клинове — Харківська область, Нововодолазький район
 Клинове — колишня назва села Оклі у Закарпатській області, Виноградівський район

Див. також 
 Кленове